15-й чемпионат Узбекистана по футболу 2006 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 2-х группах (с участием 8 клубов) в ноябре 2006 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Ташкенте.

Группа В 
Матчи проводились в Бухаре.

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2006
 Кубок Узбекистана по футболу 2006
 Первая лига Узбекистана по футболу 2006

Ссылки 
 Uzbekistan 2006

2006
Спорт в Узбекистане в 2006 году